

Egyesült Királyság
Redding (Falkirk)
Reddingmuirhead

USA
Redding (Indiana)
Redding (Iowa)
Redding Township (Jackson megye, Indiana)
Reddington (Indiana)
Redding (Kalifornia)
Redding Township (Michigan)
Redding (Connecticut)